Пенал (; ) — город в Тринидаде и Тобаго. Расположен на юге острова Тринидад. Вместе с соседним городом Дебе и другими близлежащими поселениями образует регион Пенал-Дебе, а город Пенал является его столицей.

Экономика 
Изначально основу экономики Пенала составляло сельское хозяйство, в основонм плантации риса и какао. Но затем город превратился в крупный промышленный центр. Большинство индустриальных предприятий находятся в центре города, люди в пригородах и окраинах же в основном заняты сельским хозяйством. В городе есть рынок, полицейский участок, множество продуктовых магазинов, ресторанов, мини-маркетов и так далее. В Пенале находятся филиалы трех банков страны.

Город играет важную роль в энергетической промышленности островной страны. В городе располагались офисы бывшей нефтедобывающей компании Petrotrin, а также через него проходят важные внутренние газопроводы.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в городе проживает 12 281 человек. Это десятый но населению город Тринидада и Тобаго.

Районы города 
В Пенал входят следующие районы:
 Абдул Виллейдж
 Аркарт Виллейдж
 Бакар Ярд
 Бакен
 Бачия Виллейдж
 Чарло Виллейдж
 Сады Ла Костена
 Мендес Виллейдж
 Пенал Куинем Роуд Виллейдж
 Су-Су Лендс
 Сайн Виллейдж

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Тринидада и Тобаго
Города Тринидада и Тобаго